Wiersma ist der Familienname folgender Personen:

 Abe Wiersma (* 1994), niederländischer Ruderer
 Cornelis Wiersma (1921–1979), Neurobiologe
 Diederik Wiersma (* 1967), niederländischer Physiker
 Frits Wiersma (1894–1984), niederländischer Rennfahrer und Schrittmacher
 Harm Wiersma (* 1953), niederländischer Dame-Spieler
 Ids Wiersma (1878–1965), niederländischer Maler
 Jan Marinus Wiersma (* 1951), niederländischer Politiker
 Klaas Wiersma (1917–1993), niederländischer Rechtswissenschaftler, Hochschullehrer und der Politiker 
 Popko Wiersma (* 1966), niederländischer Ökologe und Ornithologe